Angola-vrijstaartvleermuis
 Wroughtons vrijstaartvleermuis